Zoon (familie) – is een nakomeling van het mannelijk geslacht
Zoon van God – tweede persoon in de drie-eenheid van het christendom
Jacques Zoon – een Nederlands fluitist
Piet Zoon – een Nederlands politicus
Du Zoon – het debuutalbum van Kempi